Jan Hus (1370–1415) – czeski reformator religijny

Tytuły dzieł 
 Jan Hus – sztuka sceniczna Josefa Kajetána Tyla
 Jan Hus – czechosłowacki film z 1954 roku (polski tytuł Sobór w Konstancji)
 Jan Hus – amerykański film z 1977 roku